Сармьенто (, ) — итальянская и испанская фамилия:

Персоналии 

 Сармьенто, Бриан (род. 1990) — аргентинский футболист.
 Сармьенто, Дарио (род. 2003) — аргентинский футболист.
 Сармьенто, Доминго Фаустино (1811—1888) — аргентинский политический и военный деятель.
 Сармьенто, Мауро (род. 1983) — итальянский тхэквондист.
 Сармьенто, Хорхе (1900—?) — перуанский футболист, нападающий, участник чемпионата Южной Америки 1927 и чемпионата мира 1930 года (как запасной игрок).
 Сармьенто де Гамбоа, Педро (1532—1592) — испанский исследователь, путешественник.
 Сармьенто де Сотомайор, Гарсиа (1595—1659) — испанский аристократ, колониальный чиновник, вице-король Новой Испании.

Топоним 
 Сармьенто — река в Аргентине, рукав устья реки Парана.

Прочее 
 «Атлетико Сармьенто» — аргентинский футбольный клуб.
 «Президенте Сармьенто» — учебное судно ВМС Аргентины.